

Geografia 
 Arc – fiume della Provenza (Francia)
 Arc – fiume della Savoia, affluente dell'Isère (Francia)

Sigle 
 African Rally Championship
 AIDS Related Complex – Complesso di sintomi correlato all'AIDS
 Albanian Red Cross – Croce Rossa albanese
 Algerian Red Crescent – Mezzaluna Rossa algerina
 American Red Cross – Croce Rossa Americana
 Andorran Red Cross – Croce Rossa andorrana
 Angola Red Cross – Croce Rossa angolana
 Analisi Riservata al Compito

Cinema 
 Arc – film del 2006 diretto da Robert Ethan Gunnerson

Codici 
 ARC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arctic Village, Alaska (Stati Uniti d'America)
 arc – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aramaica

Informatica 
 Arc – linguaggio di programmazione, dialetto del Lisp
 ARC – formato di file per compressione dei dati
 Automatic Reference Counting – sistema di gestione della memoria in Objective-C

Musica 
 ARC – casa discografica italiana attiva negli anni 1960
 Arc – album di Neil Young del 1991
 Arc – traccia dell'album Riot Act dei Pearl Jam del 2002

Videogiochi 
 Arc the Lad – serie di videogiochi e anime con protagonista Arc
 Arc - Il tramonto degli Spiriti – videogioco di ruolo per PlayStation 2